Наблуси, ан-Набулси, ан-Набалуси, ан-Набулуси () — нисба или фамилия, обычно указывающая на происхождение из города Наблус.

 Абду-ль-Гани ан-Наблуси — мусульманский богослов, поэт, суфий.
 Сулейман ан-Набульси — иорданский политический деятель.
  — иорданский банкир, экономист и политик.
  — иордано-американский автор.
  — палестино-иорданский певец.
  — сирийский писатель и мусульманский ученый.
  — британо-палестинский правозащитник, автор фильмов и продюсер.
  — оксфордский академик.
  — иорданский политик.
  — египетский актер палестинского происхождения.